Elskovsbarnet kan henvise til:

 Elskovsbarnet (film fra 1910) – dansk stumfilm fra 1910 instrueret af ubekendt
 Elskovsbarnet (film fra 1914) – dansk film fra 1914 instrueret af Einar Zangenberg
 Elskovsbarnet (film fra 1916) – dansk film fra 1916 med ukendt instruktør